Estes são os resultados do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo de 2008 que ocorreram de 5 a 7 de setembro de 2008  na Villa Deportiva Nacional, em Lima, no Peru.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria 1 – 5 de setembro 16:00h
Vento: -0.6m/s

Baterias 2 – 5 de setembro 16:00h
Vento: +0.0m/s

Final – 6 de setembro 9:55h
Vento: -2.0m/s

200 metros 

Final – 7 de setembro 14:10h
Vento: -1.0m/s

400 metros 

Bateria 1 – 5 de setembro 16:40h

Bateria 2 – 5 de setembro 16:40h

Final – 6 de setembro 10:15h

800 metros 

Final – 7 de setembro 14:30h

1.500 metros 

Final – 5 de setembro 17:00h

5.000 metros 

Final – 7 de setembro 15:00h

10.000 metros 

Final – 6 de setembro 11:00h

110 metros barreiras 

Final – 6 de setembro 9:30h
Vento: -2.5m/s

400 metros barreiras 

Final – 7 de setembro 10:45h

3.000 metros com obstáculos 

Final – 6 de setembro 15:40h

Revezamento 4x100 m 

Final – 6 de setembro 17:00h

Revezamento 4x400 m 

Final – 7 de setembro 15:50h

20 km marcha atlética 

Final – 7 de setembro 7:00h

Salto em altura 

Final – 6 de setembro 9:00h

Salto com vara 

Final – 7 de setembro 9:00h

Salto em comprimento 

Final – 7 de setembro 11:00h

Salto triplo 

Final – 6 de setembro 11:00h

Arremesso de peso 

Final – 6 de setembro 9:00h

Lançamento de disco 

Final – 7 de setembro 11:00h

Lançamento de martelo 

Final – 5 de setembro 14:50h

Lançamento de dardo 

Final – 6 de setembro 9:00h

Decatlo 

Final – 7 de setembro 9:00h

Resultado feminino

100 metros 

Final – 6 de setembro 9:45h
Vento: -2.5m/s

200 metros 

Final – 7 de setembro 14:00h
Vento: -1.2m/s

400 metros 

Final – 6 de setembro 10:05h

800 metros 

Final – 7 de setembro 14:20h

1.500 metros 

Final – 6 de setembro 10:25h

5.000 metros 

Final – 5 de setembro 17:20h

10.000 metros 

Final – 7 de setembro 9:20h

100 metros barreiras 

Final – 6 de setembro 9:20h
Vento: -2.1m/s

400 metros barreiras 

Final – 7 de setembro 10:30h

3.000 metros com obstáculos 

Final – 6 de setembro 15:20h

Revezamento 4x100 m 

Final – 6 de setembro 16:40h

Revezamento 4x400 m 

Final – 7 September 15:30h

20 km marcha atlética 

Final – 6 de setembro 0:00h

Salto em altura 

Final – 7 de setembro 10:45h

Salto com vara 

Final – 5 de setembro 14:40h

Salto em comprimento 

Final – 7 de setembro 9:00h

Salto triplo 

Final – 7 de setembro 14:30h

Arremesso de peso 

Final – 7 de setembro 14:30h

Lançamento de disco 

Final – 6 de setembro 14:30h

Lançamento de martelo 

Final – 6 de setembro 11:00h

Lançamento de dardo 

Final – 5 de setembro 16:30h

Heptatlo 

Final – 6 de setembro 0:00h

Ligações externas 

 Página oficial da CONSUDATLE

Resultados